Індивідуальна гонка на 20 кілометрів серед чоловіків у біатлоні на зимових Олімпійських іграх 2014 відбулась 13 лютого. У змаганнях взяло участь 89 спортсменів з 31 країни. Місцем проведення гонки була лижно-біатлонний комплекс Лаура. Змагання почалися о 18:00 за місцевим часом (UTC+4). Олімпійським чемпіоном став Мартен Фуркад.

Розклад 
Вказано московський час (UTC+4).

Медалісти

Змагання

Посилання 
 Результати змагань на офіційному сайті Зимових Олімпійських ігор 

2014 у біатлоні